Balto, híres szánhúzó kutya

Filmek
 Balto, A Balto-trilógia első része (1995)
 Balto 2. – Farkaskaland, A Balto-trilógia második része (2001)
 Balto 3. – A változás szárnyai, A Balto-trilógia harmadik része (2004)